Xestopelta är ett släkte av steklar som beskrevs av Dasch 1964. Xestopelta ingår i familjen brokparasitsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Brokparasitsteklar
Xestopelta